Mesophelliaceae är en familj av svampar. Mesophelliaceae ingår i ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mesophelliaceae